Cristoforo Pezzini – politico italiano
 Eraldo Pezzini – calciatore italiano
 Lucas Pezzini Leiva – calciatore brasiliano